Abaleas puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Chondrilla juncea, de la familia de las asteráceas; o
 Torilis arvensis, herbácea de las apiáceas.